A 2006-os argentin rali (hivatalosan: 26° Rally Argentina) volt a 2006-os rali-világbajnokság hatodik futama. Április 27 és 30 között került megrendezésre, 22 gyorsasági szakaszból állt, melyek össztávja 351 kilométert tett ki. A versenyen 68 páros indult, melyből 57 ért célba.

A versenyt Sébastien Loeb nyerte, Petter Solberg és Gigi Galli előtt. 

A futam az N csoportos rali-világbajnokság szezonbeli harmadik, valamint a junior világbajnokság szezonbeli negyedik futama is volt egyben. Előbbit a katari Nászer el-Attija, míg utóbbit a brit Guy Wilks nyerte.

Beszámoló 

Első nap

Második nap

Harmadik nap

Szakaszok

Végeredmény

Források

Külső hivatkozások 

 Az argentin rali hivatalos honlapja
 Eredmények az ewrc-results.com honlapon

Argentin